Osterham ist der Ortsname von

 Osterham (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Osterham (Gachenbach), Ortsteil der Gemeinde Gachenbach, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Osterham (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Osterham (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Osterham (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern